Estudiantes kan syfta på:

Argentina
 Estudiantes de La Plata, fotbollsklubb från La Plata, Buenos Aires
 Club Atlético Estudiantes, sportklubb från Caseros, Buenos Aires (även känt som Estudiantes de Buenos Aires)
 Estudiantes de Río Cuarto, fotbollsklubb från Río Cuarto, Córdoba
 Estudiantes de Paraná, multi-sportsklubb från Paraná, Entre Ríos
 Estudiantes de Bahía Blanca, basketbollklubb från Bahía Blanca, Buenos Aires
 Estudiantes de Olavarría, basketbollklubb från Olavarría, Buenos Aires

Aruba
 SV Estudiantes, arubisk fotbollsklubb

El Salvador
 Estudiantes FC, salvadoransk fotbollsklubb

Mexiko
 Estudiantes de Altamira, mexikansk fotbollsklubb
 Estudiantes Tecos, mexikansk fotbollsklubb

Peru
 Estudiantes de Medicina, peruviansk fotbollsklubb

Spanien 
 CB Estudiantes, spansk basketbollklubb

Venezuela
 Estudiantes de Mérida, venezuelansk sportsklubb

Se även
 El estudiante de Salamanca – ett verk av José de Espronceda